Kira Nyikolajevna Golovko,  (Jesszentuki, 1919. március 11. – Moszkva, 2017. augusztus 16.) szovjet-orosz színésznő.

Életpályája

Filmjei 
 Глинка (1946)
 Свет над Россией (1947)
 Первоклассница (1948)
 На дне (1952)
 Теперь пусть уходит (1963, tv-film)
 Память поколения (1963, tv-film)
 Az elnök (Председатель) (1964)
 Háború és béke (Война и мир) (1965–1967, 4 rész)
 Софья Перовская (1968)
 Kései virágok (Цветы запоздалые) (1969, tv-film)
 Строгая девушка (1969, tv-film)
 Гольфстрим (1969)
 Расплата (1970)
 Jelszó: A puszták angyala (Меченый атом) (1973)
 И на Тихом океане… (1974)
 На всю оставшуюся жизнь (1975, tv-film)
 Magánvélemény (Собственное мнение) (1977)
 Верой и правдой (1979)
 Любовь моя вечная (1981)
 Выигрыш одинокого коммерсанта (1984)
 Borisz Godunov (Борис Годунов) (1986)
 Очная ставка (1986)

Jegyzetek

 

1919-ben született személyek
2017-ben elhunyt személyek
Orosz színészek
Szovjet színészek
Orosz nők